La temporada 2011 de GP3 Series es la segunda temporada del campeonato de GP3 Series. El campeonato consta de 8 rondas y empieza el 7 de mayo en el Circuito de Estambul y termina el 11 de septiembre en el Autodromo Nazionale di Monza. Valtteri Bottas se proclama campeón de la temporada a falta de 1 carrera, 2º James Calado y 3º Nigel Melker. En cuanto a las escuderías, la ganadora es Lotus ART.

Escuderías y pilotos

Calendario

Resultados

Sesiones de test

Temporada

Clasificaciones

Campeonato de Pilotos

Campeonato de Escuderías

Referencias 

Deportes de motor en 2011
Temporadas de GP3 Series